Goght’ kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Goght' (ort), Kotajk, 
 Goght' (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar